system zarządzania treścią (content management system) – aplikacja internetowa lub ich zestaw, pozwalająca na łatwe utworzenie serwisu WWW, jego aktualizację i rozbudowę
 komputerowa gra ekonomiczna (construction and management simulation) – gra strategiczna, w której czynnik ekonomiczny jest równie ważny lub ważniejszy od czynnika bitewnego
 system zarządzania kolorem (color management system) – standard systemowy, który umożliwia wierne odwzorowanie kolorystyczne danego produktu
 CMS (Compact Muon Solenoid) – detektor cząstek elementarnych Wielkiego Zderzacza Hadronów
 The Chicago Manual of Style – styl cytowania tekstu przeznaczony głównie dla amerykańskiej odmiany języka angielskiego
 Cryptographic Message Syntax – standard stworzony przez Internet Engineering Task Force z myślą o zabezpieczaniu wiadomości